«Socialist Review» («Социалистическое обозрение») — ежемесячный журнал Социалистической рабочей партии, британской секции Международной социалистической тенденции.

История

Происхождение: 1950—1962 
Журнал был создан в 1950 году активистами, исключёнными из группы «The Club» Джерри Хили, и стал основой для формирования группы «Socialist Review». В тот период являлся ключевым информационным органом, в котором печатались все материалы группы. Однако «Socialist Review» потерял своё значение после того, как в 1960 году был образован новый журнал «International Socialism», а в 1961 году газета «Industrial Worker» (которая позже поменяет своё название на «Labour Worker», а затем станет еженедельной газетой «Socialist Worker»). Издание «Socialist Review» было прекращено в 1962 году, тогда же группа поменяла своё название на «Международные социалисты».

Еженедельный журнал: 1978—2005 
В 1978 году был запущен журнал под названием «Socialist Review» в качестве ежемесячного издания СРП. В конце 1990-х годов журнал был переименован в «Socialist Workers Review». С 2003 года журнал печатается в типографии Warners Midlands plc. Это дало возможность выпускать цветной журнал с профессиональной версткой, что позволяет расширить круг читатателей, особенно за пределами рядов СРП.

Приложение к «Socialist Worker» 
В декабре 2005 года был выпущен последний 302 номер в старом формате. На конференции СРП в январе 2006 года было решено радикально изменить формат издания «Socialist Review», сделав его еженедельным приложением к газете «Socialist Worker». Конференция СРП решила, что «новый журнал соединил бы достоинства „Socialist Worker“ и „Socialist Review“ и лучше бы продавался и распространялся, охватывая большую аудиторию».

Редакторы 
Последним редактором журнала в старом формате был Крис Найнхэм. До мая 2004 года журнал редактировала Линдси Джерман, а с июня 2004 до октября 2005 года — Питер Морган. На лето 2007 года редактором журнала является Джудит Орр.

Примечания

См. также 
 Каталог журналов Четвёртого интернационала

Ссылки 
 Сайт «Socialist Review» 

Политические журналы
Марксистские журналы
Социалистическая пресса
Международная социалистическая тенденция
Троцкизм